Wenkhaus ist der Familienname folgender Personen:

 Kurt Wenkhaus (1891–1965), deutscher Schauspieler
 Rolf Wenkhaus (1917–1942), deutscher Filmschauspieler